Le terme ligne 7 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 7 du métro de Barcelone
 Ligne 7 du métro de Berlin
 Ligne 7 du métro de Bombay
 Ligne 7 du métro de Canton
 Ligne 7 du métro de Chengdu
 Ligne 7 du métro de Dalian
 Ligne 7 du métro de Francfort
 Ligne 7 du métro de Hangzhou
 Ligne 7 du métro d'Istanbul
 Ligne 7 du métro de Madrid
 Ligne 7 du métro de Mexico
 Ligne 7 du métro de Montréal
 Ligne 7 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Tagansko-Krasnopresnenskaïa
 Ligne 7 du métro de Munich
 Ligne 7 du métro de Nankin
 Ligne 7 du métro de New York
 Ligne 7 du métro de Paris
 Ligne 7 bis du métro de Paris
 Ligne 7 du métro de Pékin
 Ligne 7 du métro de Séoul
 Ligne 7 du métro de Shanghai
 Ligne 7 du métro de Shenzhen
 Ligne 7 du métro de Valence
 Ligne 7 du métro de Wuhan

Tramway

Belgique 
 Ligne 7 du tramway d'Anvers
 Ligne 7 du tramway de Bruxelles
 Ancienne ligne 7 du tramway de Mons
 Ancienne ligne 7 du tramway de Namur
 Ancienne ligne 7 de la SNCV entre Furnes et Coxyde

France 
 Ancienne ligne 7 du tramway d'Amiens
 Ligne 7 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 7 du tramway de Lyon 
 Ligne 7 du tramway de Nantes 
 Ancienne ligne 7 du tramway du Grand Boulevard entre Lille Roubaix et Tourcoing

Autres pays 
 Ligne 7 du tramway de Berne 
 Ligne 7 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 7 du tramway de Dresde
 Ligne 7A et 7B du tramway d'Helsinki
 Ligne 7 du tramway de Košice
 Ligne 7 du tramway de Prague
 , différentes lignes dans le monde

Voies ferrées 
 Ligne 7 de la CPTM à São Paulo
 Ligne 7 (S-Bahn Rhin-Main) en Allemagne
 Ligne 7 au Luxembourg

Voir aussi 
 
 
 
 7 (nombre)

7